Republikken Tyrkiets præsident () er statsoverhovedet i Republikken Tyrkiet. Præsidentskabet er i høj grad et ceremoniel embede, men har nogle vigtige funktioner. Tyrkiet har haft 12 statsoverhoveder siden Tyrkiet blev en republik i 1923 efter den Tyrkiske uafhængighedskrig. Listen over herskere fra forgængerstaten det Osmanniske Rige findes på Sultaner i det osmanniske rige.

Præsidenter for Republikken Tyrkiet (1923–i dag) 
Tyrkiets præsidenter har, siden Tyrkiet blev en republik i 1923, været:

Status

Tidslinje

Se også 
 Tyrkiets premierministre
 Çankaya Köşkü
 Præsidentpaladset
 Presidential Guard Regiment (Turkey)
 Politiske valg i Tyrkiet

Fodnoter

Eksterne links 
 Tidligere præsidenter , Presidency of the Republic of Turkey.

 
Lister over præsidenter